Desa Hargosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Hargosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Hargosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Hargosari (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 

Robotskapade Indonesienförgreningar